Les élections municipales de 2013 à Montréal se déroulent le . Elles permettent d'élire le maire de Montréal, les maires d’arrondissement, les conseillers de la ville et les conseillers d’arrondissement. Plus précisément,  électifs sont à combler, soit : le maire de la ville, qui est également le maire de l'arrondissement de Ville-Marie, les dix-huit maires des autres arrondissements, qui sont également des conseillers de la ville, les  conseillers de la ville, ainsi que les  d'arrondissement.

Le maire élu doit remplacer le maire par intérim Laurent Blanchard, lui-même élu pour remplacer le précédent maire par intérim Michael Applebaum qui démissionne en raison des 14 accusations portées contre lui. Le dernier maire élu, Gérald Tremblay, démissionne de la fonction le  après que son parti, Union Montréal, est suspecté de corruption et de liens avec la mafia. Le , Louise Harel, chef du parti d'opposition Vision Montréal, annonce qu'elle ne se présenterait pas mais qu’elle apporterait son soutien à Marcel Côté.

Candidats 
Les candidats pour remplacer le maire intérimaire, Laurent Blanchard, sont :
 Richard Bergeron, Projet Montréal - Équipe Bergeron
 Michel Brûlé, Intégrité Montréal
 Denis Coderre, Équipe Denis Coderre pour Montréal
 Marcel Côté, Coalition Montréal - Marcel Côté
 Mélanie Joly, Vrai changement pour Montréal - Groupe Mélanie Joly
 Claude Blais, Indépendant
 Louai Hamida, Indépendant
 Clément Sauriol, Indépendant
 Kofi Sonokpon, Indépendant
 Patricia Tulasne, Indépendant
 Joseph Young, Indépendant

Le , Paunel Paterne Matondot annonce à Élection Montréal le retrait de sa candidature au poste de maire de Montréal.

D'autres personnes expriment leur souhait d'être candidat, mais ne déposent pas de candidature :
 Michel Bédard ;
 Denis McCready ;
 Irois Léger.

Mode de scrutin 
Durant les élections municipales montréalaises, un total de 103 postes est à pourvoir, incluant le maire de la ville, 18 maires d'arrondissements, 46 conseillers municipaux (aussi appelés conseillers de ville) et 38 conseillers d'arrondissements. Ces derniers ne siègent pas au conseil municipal de Montréal, tandis que les 65 autres élus le font.

La répartition de ces postes change entre les arrondissements (au nombre de 19), ce qui signifie que les électeurs ont à voter plusieurs fois (d'un minimum de 3 dans certains arrondissements — 2 fois dans l'arrondissement Ville-Marie, et un maximum de 5 fois dans d'autres).

Chaque poste est élu au scrutin majoritaire à un tour.

Équipes de candidats

Résultats

Maire 
 Maire sortant : Laurent Blanchard
 Candidat élu : Denis Coderre

Par arrondissements

Arrondissements et districts

Résumé

Variations

Conseil municipal

Par postes

Ahuntsic-Cartierville

Anjou

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

Lachine

LaSalle

L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Montréal-Nord

Outremont

Pierrefonds-Roxboro

Le Plateau-Mont-Royal

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Rosemont–La Petite-Patrie

Saint-Laurent

Saint-Léonard

Le Sud-Ouest

Verdun

Ville-Marie

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

Élections partielles en cours de mandat

Scrutin du 22 mars 2015 
Élection partielle pour le poste de conseiller d'arrondissement du district Robert-Bourassa (Outremont), organisée à la suite de la démission de la conseillère Lucie Cardyn (Indépendante, ex-).

Scrutin du 15 novembre 2015 
Élection partielle pour le poste de conseiller de ville du district Saint-Léonard-Est (Saint-Léonard), organisée à la suite du décès du conseiller Domenico Moschella (Coalition Montréal).

Scrutin du 24 avril 2016 
Élection partielle pour la mairie de l'arrondissement Montréal-Nord, organisée à la suite de la démission du maire Gilles Deguire (Équipe Denis Coderre pour Montréal).

Références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Élections municipales québécoises de 2013
 Conseil municipal de Montréal

2013
Montréal